Острём () — фамилия шведского происхождения.

Известные носители:
 Острём, Карл-Эрик (род. 1924) — шведский лыжник.
 Острём, Нина (род. 1962) — финская певица.
 Острём, Сверкер (1915—2012) — шведский дипломат, постоянный представитель Швеции при ООН.